Auflistung von DGPS-Sendern.

Weblinks 
 
 
 

DGPS
Satellitennavigation
Funknavigation